Jakowlew Jak-5 steht für:
 geplante Serienbezeichnung für Jakowlew I-28, sowjetischer Jagdflugzeug-Prototyp
 geplante Serienbezeichnung für eine Einsitzerversion der Jakowlew UT-2L, sowjetischer Jagdflugzeugtrainer-Prototyp